Resultats del Gran Premi de França de Fórmula 1 de la temporada 1961, disputat al circuit de Reims-Gueux el 2 de juliol del 1961.

Resultats

Altres 
 Pole: Phil Hill 2' 24. 9

 Volta ràpida: Phil Hill 2' 27. 1 (a la volta 20)

Referències 
 

França
1961